Jean Roy peut désigner :
 Jean Roy (1916-2011), critique musical et musicologue ;
 Jean Roy (1744-1805), ecclésiastique et écrivain, censeur royal ;
 Jean Roy (1617-1707), flibustier, conseiller au conseil souverain de la Martinique ;
 Jean Roy (16??-17??), vigneron.
 Jean Roy (1921-1977), deuxième père abbé de l'Abbaye Notre-Dame de Fontgombault.